Revenue Retrievin': Night Shift — дванадцятий студійний альбом американського репера E-40, виданий 30 березня 2010 р. лейблом Heavy on the Grind Entertainment в один день з платівкою Revenue Retrievin': Day Shift. Виконавчі продюсери: E-40 й Droop-E. У записі релізу взяли участь Snoop Dogg, Too Short, Ya Boy, Bobby V, Keak da Sneak, Сан Квінн та ін. «The Server» випустили синглом 23 лютого 2010.

E-40 — перший хіп-хоп виконавець, котрий видав два студійні альбоми в один день з тих пір, як Nelly видав дві платівки Sweat і Suit у 2004.

На «Over the Stove», «Nice Guys», «Can't Stop the Boss», «Show Me What You Workin' Wit'», «He's a Gangsta», «Spend the Night» та «The Server» існують відеокліпи.

Альбом дебютував на 49-му місці чарту Billboard 200. За два тижні продано 12 тис. Наразі наклад релізу в США становить приблизно 52 тис. копій.

Список пісень 

Примітки 
 Незазначені виконавці: Stressmatic на «Over the Stove» та «Prepared»; Laroo на «Over the Stove»; YV на «More Bass, More Treble».

Семпли 
«Show Me What You Workin' Wit'»
 «Love Is the Answer» у вик. The Stylistics
«Spend the Night»
 «Oceania» у вик. Björk
«Stilettos & Jeans»
 «Gucci Time» у вик. Schoolly D

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми E-40
Англомовні музичні альбоми